Bourgeois puede hacer referencia a:
Burgués, en lengua francesa, muy utilizado directamente en otros idiomas (especialmente en inglés)

Apellido

 Albéric Bourgeois (1876 – 1962), cómico canadiense
 Brent Bourgeois, músico estadounidense
 Charles-Arthur Bourgeois (1838-1886), escultor francés
 Charles Guillaume Alexandre Bourgeois (1759 -1832), pintor y físico francés
 Constant Bourgeois, pintor francés
 Dana Bourgeois, luthier
 Derek Bourgeois (1941–2017), músico inglés
 Diane Bourgeois (1949), político canadiense
 Douglas Bourgeois (1951), pintor y escultor estadounidense
 Francis Bourgeois (1756–1811), pintor de corte de Jorge III
 Geert Bourgeois (1951), político belga
 Jeanne Bourgeois, (1875 - 1956), nombre artístico Mistinguett
 Joël Bourgeois (1971), atleta guayano-canadiense
 Léon Bourgeois (1851–1925), político francés
 Louis Bourgeois (arquitecto) (1856–1930)
 Louise Bourgeois (1911–2010), pintora y escultora
 Loys Bourgeois (hacia 1510 o 1515 – después de 1559), músico
 Paulette Bourgeois (1951), escritora infantil canadiense
 Roy Bourgeois (Father), activista por los derechos humanos
 Siméon Bourgeois (1815–1887), oficial naval francés
 Victor Bourgeois (1897-1962), arquitecto belga

Forma "Bourgois"
 Christian Bourgois (1933-2007}}), editor francés
 Étienne Bourgois, hijo del anterior
 Irénée Bourgois (1926-1989), político francés
 Mathieu Bourgois (1972), fotógrafo francés.
 Michel-Hubert Bourgois, pintor y decorador francés del siglo XVII
 Philippe Bourgois, antropólogo

Otros usos
Cru Bourgeois, vinos de alta calidad de Burdeos
Le Bourgeois gentilhomme, de Moliére
Les Bourgeois de Calais, de Rodin
Les Bourgeois, álbum de Jacques Brel -:en:Les Bourgeois-